Chenas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chénas, kommun, Département du Rhône,

Iran 

 Chenās, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar